Die Abkürzung ÖFB steht für:
 Österreichischer Fußball-Bund 
 Österreichischer Falknerbund, ein Beizjagd-Verband.

OFB